Джей Інслі, Джей Роберт Інслі (англ. Jay Robert Inslee; нар. 9 лютого 1951, Сіетл, Вашингтон) — американський юрист і політик-демократ.
 Чарльз Інслі (англ. Charles Inslee; 1870 — вересень 1922) — американський актор німого кіно.